Santuario di Santa Cristina – santuario cattolico nelle valli di Lanzo, nella città metropolitana di Torino
 Santuario di Santa Cristina – santuario cattolico di Verzuolo, in provincia di Cuneo
 Santuario nuragico di Santa Cristina – area archeologica del comune di Paulilatino, in provincia di Oristano